Marsia ima više značenja:
 Marsia, Ascoli Piceno
 Marsia, L'Aquila